

Architettura
 Iwan – elemento tipico dell'architettura islamica

Astronomia
 3634 Iwan – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Iwan – nome proprio di persona maschile russo

Persone
 Andrzej Iwan – ex calciatore polacco
 Bret Iwan – doppiatore statunitense
 Tomasz Iwan – dirigente sportivo ed ex calciatore polacco